Ю́рий Вале́рьевич Дубро́вин () — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в клубе второго дивизиона «Лада-Тольятти», где отыграл два года. Затем играл в серпуховской «Звезде», питерском «Динамо», «Дариде», «Краснодаре», «Луч-Энергии», «Тюмени». В июле 2013 года подписал контракт с «Факелом».

Достижения 
 Победитель зоны «Центр» второго дивизиона: 2014/15
 Серебряный призёр зоны «Урал-Поволжье» Второго дивизиона (3): 2005, 2010, 2012/13
 Бронзовый призёр зоны «Юг» Второго дивизиона: 2008

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Факел»

Футболисты России
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Звезда» Серпухов
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Дарида»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Калуга»